

Architettura 
 Palazzo Staszic – palazzo storico di Varsavia

Persone 
 Stanisław Staszic – presbitero, filosofo, scrittore, educatore, geologo, poeta, traduttore e statista polacco

Altro 
 Miniera di Staszic – miniera di carbone nel territorio di Katowice
 Staszic – villaggio polacco del Voivodato di Lublino